«Полихромный продукт» — пятый номерной (официально — второй) студийный альбом московской рэп-группы D.O.B. Community, выпущенный в 2007 году, на лейбле RAP Recordz при дистрибуцией ПК «Монолит».

Особенность этого альбома в том, что музыку к песням писали битмейкеры из других групп: это Dr. N-Drey (Nonamerz), DJ L.A. (ex.-Bad Balance), Миша Гуманков (ex.-«Рабы Лампы»), К.И.Т. (ex.-«Ю.Г.»), Al Solo (Bad Balance), Карандаш («Район Моей Мечты») и другие

Альбом D.O.B. Community был записан в составе Сирджея, Джипа, Мани Майка и DJ Пахана.

Список композиций

Рецензии 
Критики восприняли новый альбом D.O.B. Community довольно холодно:
 — пишет Руслан Муннибаев на сайте Rap.ru

Примечания 

Альбомы D.O.B. Community
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»
Альбомы Rap Recordz